Erbes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Erbes (1853–????), deutscher Religionshistoriker, Kunsthistoriker und Christlicher Archäologe
 Volker Erbes (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Wjatscheslaw Erbes (* 1988), kasachischer Fußballspieler